Новая Петровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Новая Петровка — урочище в городском округе город Первомайск Нижегородской области.
 Новая Петровка — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Новая Петровка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Новая Петровка — деревня в Николаевском районе Ульяновской области.

Украина 
 Новая Петровка — село в Семёновском районе Полтавской области.

См. также